Rauca ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Rauca (1908–1983), deutsch-kanadischer Täter des Holocaust
 Reglindis Rauca (* 1967), deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Rauka